Глиптодонтины  — подсемейство млекопитающих семейства Chlamyphoridae отряда броненосцев.

Описание 
Известны из верхнего эоцена — плейстоцена Южной Америки и позднего плиоцена — плейстоцена Северной Америки. Глиптодонты были крупными зверями: самые большие достигали длины более 3 м и веса до 2 тонн. Тело глиптодонтов было покрыто костными щитками или сплошным панцирем, как у черепах. Короткие конечности имели широкие копытообразные когти. Череп небольшой; резцы и клыки отсутствовали; высокие призматические зубы указывают на питание жёсткой растительной пищей. Вымерли в начале голоцена, около 10—12 тыс. лет назад; причиной вымирания, вероятно, была охота на них древних людей.

У собственно  спинные пластины срастались, образуя куполообразный панцирь, из-за чего они напоминали гигантских сухопутных черепах. У  на конце хвоста развивалась костная булава, с помощью которой они отражали нападение хищников. Семейство насчитывало свыше 10 родов.

Анализ митохондриальной ДНК, сохранившейся в ископаемых остатках представителя рода  показал, что подсемейство Glyptodontinae входит в составе семейства Chlamyphoridae, представленного сегодня  и .

Классификация 
В подсемейство включают следующие вымершие роды:

 Asterostemma
 Castellanosia
 Chlamydotherium
 Clypeotherium
 Daedicuroides
 Doedicurus
 Eleutherocercus
 Eucinepeltus
 Glyptatelus
 Glyptodon
 Glyptodontidium
 Glyptostracon
 Glyptotherium
 Heteroglyptodon
 Hoplophorus
 Lomaphorus
 Metopotoxus
 Neoglyptatelus
 Neosclerocalyptus
 Neothoracophorus
 Neuryurus
 Pachyarmatherium
 Palaehoplophorus
 Panochthus
 Paraglyptodon
 Parapropalaehoplophorus
 Plaxhaplous
 Prodaedicurus
 Propalaehoplophorus
 Pseudoneothoracophorus
 Sclerocalyptus
 Stromatherium
 Xiphuroides

Отдельные представители 
 Boreostemma pliocena — обитал на территории Венесуэлы около 6,8—4,0 млн лет назад. Был описан в 2008 году по останкам остеодермы.

Примечания

Литература 
 
 Ромер А. Ш. Палеонтология позвоночных / пер. с англ. — М.—Л., 1939. — С. 342—344.
 

Вымершие броненосцы